Johann Jakob von Tschudi, Zwitsers natuuronderzoeker, ontdekkingsreiziger, etnograaf en diplomaat
Hugo von Tschudi, Zwitsers kunsthistoricus
 Hans-Peter Tschudi, Zwitsers politicus